La Sabana kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Sábana (ort i Argentina), Chaco,

Honduras 

 La Sabana (ort i Honduras), Departamento de Cortés,

Mexiko 

 La Sábana, Tabasco, ort, Centla, 
 La Sabana, Puebla, ort, Tenampulco, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar